Суперкубок Болгарії з футболу 2005 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 липня 2005 року між чемпіоном Болгарії ЦСКА (Софія) та володарем кубка Болгарії Левські.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2005
Болгарія
2005 у болгарському спорті